Vientiane (laoški: ວຽງຈັນ) je jedna od šesnaest provincija u Laosu.

Zemljopis 
Provincija se nalazi u sjeverozapadnom dijelu zemlje, prostire se na 15.927 km2.  Susjedne laoške provincije su Luang Prabang na sjeveru, Xiangkhouang na sjeveroistoku, Bolikhamsai na istoku, Xaignabouli na istoku te prefektura Vientiane na jugu. Provincija graniči s Tajlandom na jugu.

Demografija 
Prema podacima iz 2005. godine u provinciji živi 388.833 stanovnika, dok je prosječna gustoća naseljenosti 24 stanovnika na km².

Administrativna podjela 
Provincija je podjeljena na dvanaest distrikta.

Izvori 

 
Laoške provincije